Епи́скоп Никоди́м (в миру Николай Григориевич Пустовгар; 28 декабря 1980, Носовка, Черниговская область) — архиерей Украинской Православной Церкви, епископ Любечской, викарий Черниговской епархии УПЦ.

Тезоименитство — в Неделю жен мироносиц.

Биография 
Родился 28 декабря 1980 года в семье рабочих в городе Носовка Черниговской области

В 1987—1996 годах учился в средней школе № 2 в Носовке.

В 1996 году поступил в Черниговское духовное училище. В 1999 году был принят на второй курс Почаевской духовной семинарии.

С 2002 по 2005 год был насельником Свято-Успенской Почаевской Лавры, где нёс послушание на клиросе, трапезной и просфорне.

В 2005 году перешел в Спасо-Преображенский Новгород-Северский монастырь Черниговской епархии.

18 декабря 2005 года архимандритом Владимиром (Мельником) пострижен в монашество с наречением имени Никодим в честь в честь праведного Никодима.

24 марта 2006 года епископом Черниговским и Нежинским Амвросием (Поликопой) рукоположен в сан иеродиакона. 2 апреля того же года тем же архиереем рукоположен в сан иеромонаха.

10 октября 2006 года назначен на должность благочинного Спасо-Преображенского Новгород-Северского монастыря Черниговской епархии.

27 июля 2007 года решением Священного Синода УПЦ назначен на должность наместника монастыря и награжден наперсным крестом. 20 августа того же года в Спасо-Преображенском монастыре Новгород-Северского епископом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием (Поликопой) возведён в сан игумена.

20 апреля 2011 награждён палицей. 10 апреля 2012 награжден правом ношения креста с украшениями.

С 2012 по 2016 год учился в Киевской Духовной Академии и защитил дипломную работу на тему «История Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря конец 18-19 в».

30 апреля 2013 года возведён в сан архимандрита.

23 апреля 2019 награжден правом ношения второго креста с украшениями.

Архиерейство 
6 декабря 2019 года Священным синодом УПЦ избран епископом Любечским викарием Черниговской епархии.

7 декабря 2019 года, в резиденции предстоятеля УПЦ состоялся чин наречения архим. Никодима (Пустовгара) во епископа Любечского, викария Черниговской епархии.

17 декабря 2019 года хиротонисан во епископа Любечского, викария Черниговской епархии. Хиротонию совершили: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко), митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий (Поликопа), митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир (Мельник), митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), архиепископ Боярский Феодосий (Снигирёв), архиепископ Конотопский и Глуховский Роман (Кимович), архиепископ Фастовский Дамиан (Давыдов), епископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота), епископ Дионисий (Константинов), епископ Гостомельский Тихон (Софийчук), епископ Барышевский Виктор (Коцаба), епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев), епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук).

Примечания

Ссылки 
 https://n-pustovgar.church.ua  

Священники Украинской православной церкви